Ixodes evansi  — вид клещей рода Ixodes из семейства Ixodidae. Африка. Паразитируют на млекопитающих: среди хозяев антилопа бушбок (Tragelaphus scriptus). Вид был впервые описан в 1956 году английским энтомологом Доном Артуром (Don Ramsay Arthur, King’s College, University of London).

Распространение 
Африка: Заир.

См. также 
 Ixodes latus

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ixodes Информация на сайте Discover Life. 

Ixodes
Животные, описанные в 1956 году
Паукообразные Африки
Эндемики Демократической Республики Конго
Паразиты млекопитающих